Ruhe sanft steht für:

 Ruhe Sanft GmbH, französische Komödie von Jacques Tourneur (1963)
 Ruhe sanft, Bruno, deutsche Filmkomödie von Hajo Gies (1983)
 Tatort: Ruhe sanft!, deutscher Fernsehkrimi von Manfred Stelzer (2007)

Siehe auch:
 Ruhe in Frieden (Begriffsklärung)